Pakakali (Пакакали — „свирепа мачка”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду касног олигоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Pakakali rukwaensis је достизала величину риђег риса и тежила је између 5,8 до 10,1 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врста Pakakali rukwaensis је била велики копнени сваштојед који је у прошлости Африке настањивао плавне равнице прекривене дрвећем, хранећи се малим кичмењацима (малим сисарима, малим птицама, малим гмизавцима и сл.).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pakakali.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст рода Pakakali унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке